Grabiński bzw. Grabinski ist der Familienname folgender Personen: 

 Hartmut Grabinski (* 1952), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Henryk Grabiński (1843–1903), polnischer Maler und Hochschullehrer
 Klaus Grabinski (* 1962), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Michael Grabinski (* 1960), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Stefan Grabiński (1887–1936), polnischer Schriftsteller